Дюссо — французская фамилия. Известные носители:
 Дюссо, Анатоль (1857—1906) — французский шашист.
 Дюссо, Доминик (род. 1954) — французская певица.
 Дюссо, Луизетт (1940—2023) —  канадская квебекская актриса и писательница.

 Д’Юссо, Арно (1916—1990) — американский драматург, сценарист, педагог.